Tronchet puede referirse a:
François Denis Tronchet (1726-1806), político francés. 
Guillaume Tronchet (1867-1959), Arquitecto francés.
Didier Vasseur, Cómico belga, escritor e ilustrador, de cómic.

Véase también 
 Le Tronchet